Elsa Ericson kan syfta på två svenska bildkonstnärer:

 Elsa Ericson (1881–1967), barnboksillustrationer, akvareller
 Elsa Ericson (1920–2007), applikationer, offentlig utsmyckning